Subilla är ett släkte av halssländor. Subilla ingår i familjen ormhalssländor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormhalssländor
Subilla